Questa è la prima edizione del torneo.

Teste di serie 

  David Goffin (campione)
  Oscar Otte (ritirato)
  Ugo Humbert (primo turno)
  Tomáš Macháč (primo turno)

  Jurij Rodionov (primo turno) 
  Elias Ymer (secondo turno) 
  Borna Gojo (secondo turno) 
  Yannick Hanfmann (quarti di finale)

Qualificati 

  Mikael Ymer (finale)
  Joris De Loore (secondo turno)
  Andrea Arnaboldi (primo turno)

  Kenny de Schepper (primo turno) 
  Tibo Colson (primo turno) 
  Gauthier Onclin (semifinale)

Lucky loser 

  Altuğ Çelikbilek (semifinale)
  Ernests Gulbis (secondo turno)

  Cem İlkel (secondo turno) 
  Alibek Kachmazov (primo turno)

Wildcard 

  Raphaël Collignon (primo turno)
  David Goffin

  Valentin Vacherot (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BW Open 2023